Charles Lyttelton (1628–1716) – angielski szlachcic i polityk, gubernator Jamajki, parlamentarzysta z Bewdley, 2. baronet Lyttelton of Frankley
 Charles Lyttelton (1714–1768) – brytyjski biskup anglikański
 Charles Lyttelton (1842–1922) – brytyjski arystokrata i polityk, 8. wicehrabia Cobham
 Charles Lyttelton (1909–1977) – brytyjski arystokrata i krykiecista, 10. wicehrabia Cobham